Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club 1. FC Köln hebben getraind vanaf 1948  tot op heden. De lijst is chronologisch gerangschikt. Drie Nederlanders hebben ooit aan het hoofd van 1. FC Köln gestaan: Rinus Michels en Huub Stevens als hoofdcoach en Jos Luhukay een dag als trainer ad interim. Huub Stevens is de trainer die de meeste punten over een geheel seizoen heeft weten te winnen, in het seizoen 2004/05 pakte de club onder hem gemiddeld 1,94 punt per wedstrijd. Trainer Hennes Weisweiler heeft het langst aan het roer gestaan bij de club. De huidige trainer, Steffen Baumgart is de 45e trainer van de club. (Trainers die meer dan één keer hoofdcoach waren, tellen slechts één keer mee).

Köln
1. FC Köln
Trainers